Louis Beerenbroek, Nederlands, Belgisch en Duits politicus

 de familienaam Ruijs de Beerenbrouck